Endlich steht für:

 Endlich (Album), Musikalbum der Band Gleis 8
 Endlich – Vom Leben mit den Toten, deutscher Dokumentarfilm von Katja Dringenberg und Christiane Voss aus dem Jahr 2011

Mathematik:
 eine Menge, die nicht unbegrenzt viele Elemente enthält, siehe Endliche Menge
 eine Algebra, die als Modul endlich erzeugt ist, siehe Endlichkeitsbedingungen der algebraischen Geometrie
 ein Maß, bei dem das Maß der Grundmenge des Maßraums eine endliche Zahl ist, siehe Maßtheorie
 eine Von-Neumann-Algebra, deren Einselement eine endliche Projektion ist, siehe Typklassifikation (Von-Neumann-Algebra)

Endlich ist der Familienname folgender Personen:
 Ella Endlich (* 1984), deutsche Popsängerin
 Frederick Miller Endlich (1851–1899), US-amerikanischer Geologe
 Günter Endlich (* 1934), deutscher Karikaturist
 Johann Quirin Endlich († 1888), österreichischer radikal-antisemitischer Journalist und Herausgeber
 Karlhans Endlich, deutscher Physiologe, Anatom und Zellbiologe
 Norbert Endlich (* 1958), deutscher Komponist und Musikproduzent
 Stefanie Endlich (* 1948), deutsche Kunsthistorikerin

Siehe auch:
 Endlichkeit